Hundley ist der Familienname folgender Personen:

 Rod Hundley (1934–2015), US-amerikanischer Basketballspieler und Basketballkommentator
 Ted Hundley, US-amerikanischer Basketballspieler